Huberman ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Huberman (* 1979), irische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Barbara Liskov (* 1939), US-amerikanische Informatikerin
 Bronisław Huberman (1882–1947), polnischer Violinist
 Elsa Huberman (1879–1977), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Elsa Marguérite Galafrés
 Georges Didi-Huberman (* 1953), französischer Kunsthistoriker und Philosoph
 Leo Huberman (1903–1968), US-amerikanischer Sozialist und Journalist

Siehe auch:

 Igor Guberman (* 1936), russisch-israelischer Schriftsteller